Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Boyd () :
 le comté de Boyd, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Boyd, situé dans l'État du Nebraska.

Voir aussi